Rudnik kan syfta på:

Bulgarien 

 Rudnik (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Dolni tjiflik, 
 Rudnik (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Burgas,

Nordmakedonien 

 Rudnik, Nordmakedonien, ort,

Tjeckien 

 Rudník, ort, Hradec Králové, Okres Trutnov,